Ocana (Corsica), gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud
ook:
 Ocaña (Colombia), een plaats in Colombia
 Ocaña (Spanje), een plaats in Spanje
 Luis Ocaña, een Spaans wielrenner